Tenisový turnaj ATP Legg Mason Tennis Classic 2011 se konal ve dnech 31. července – 7. srpna v hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu, D.C. venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500. Turnaj se odehrál v klubu William H.G. FitzGerald Tennis Center. Odměny činily 1 402 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Gaël Monfils (finále)
  Mardy Fish (odstoupil)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo, skreč)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  David Nalbandian (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (3. kolo)
  Michaël Llodra (2. kolo, skreč)
  John Isner (semifinále)
  Thomaz Bellucci (3. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Xavier Malisse (2. kolo, skreč)
  Dmitrij Tursunov (3. kolo)
  Jarkko Nieminen (3. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Ryan Harrison
  Denis Kudla
  Gaël Monfils
  Fernando Verdasco

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Matthew Ebden
  Chris Guccione
  Marinko Matosevic
  Rajeev Ram
  Artem Sitak
  Tim Smyczek

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace jako šťastní poražení:
  Amer Delić
  Wayne Odesnik

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Citi Open
Tenis v USA v roce 2011